Бильская — название населённых пунктов.

Россия 
 Бильская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Бильская — деревня в Харовском районе Вологодской области.